Максутов — фамилия тюркского происхождения. Вариация — Максудов.

Известные носители:
 Максутов, Александр Петрович — Георгиевский кавалер; лейтенант.
 Максутов, Валиулла Сафиуллович (1954—2023) — государственный деятель, член Совета Федерации.
 Максутов, Василий Николаевич (1826—1886) — русский художник-баталист.
 
 Максутов, Иван Иванович (1886—1981) — полковник лейб-гвардии Гренадерского полка, герой Первой мировой войны.
 Максутов, Павел Петрович (1825—1882) — князь, участник Синопского сражения, градоначальник Таганрога, контр-адмирал.
 Максутов, Пётр Петрович — князь, горный инженер.
 Максутов, Рафхат Ахметович (род. 1930) — советский учёный, инженер-механик в области добычи нефти и газа.
 Максутов, Рахим-Сагиб Гареевич (1899—1949) — советский военачальник, генерал-майор.
 Максутов, Руслан Равшанович (род. 1993) — российский легкоатлет, призер Первенства России 2012 года, многократный чемпион ЮФО, Мастер спорта России.

Другое 
 Максутов — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.